La scheda madre per arcade ad 8 bit Namco Galaxian è stata un sistema base utilizzato da Namco per diversi suoi videogiochi. È stata utilizzata per la prima volta nel 1979 per l'omonimo gioco Galaxian.

Specifiche tecniche
CPU principale: Z80A
Chip audio: discreto (mono, 1 canale)
Risoluzione video: 256×224
Note: King & Balloon ha un processore Z80 aggiuntivo per pilotare un DAC che gestisce il parlato del gioco.

Elenco dei giochi basati sul Namco Galaxian
Galaxian (1979)
King & Balloon (1980) - il primo gioco ad avere delle voci sintetizzate
Zig Zag (1982) - un bootleg di Dig Dug su hardware Galaxian
Check Man (1982)
Ghostmuncher Galaxian - una versione bootleg del Pac-Man realizzata sull'hardware namco Galaxian che conteneva insieme i giochi Pac-Man e Galaxian su un'unica scheda: il gioco attivo era selezionato mediante un selettore DIP.

Note

Macchine arcade
Schede arcade Namco